Evoluzione – in biologia
 Evoluzionismo – nelle scienze etno-antropologiche
Evoluzionismo. Il tramonto di una ipotesi – controverso volume a cura di Roberto de Mattei, che raccoglie gli atti di un convegno

Altri progetti